«Дайвер» — второй альбом группы SunSay вышедший в 2010 году. В записи нового альбома приняли участие друзья и единомышленники : российский перкуссионист и барабанщик Влад Окунев, канадцы Groove Hammer (большие любители Джеймса Брауна, R&B и фанка), «перлина українського джазу» Анна Чайковская, а также битбоксер Fame.

Список композиций 
 Будь слабей меня (3:51)
 Брат (feat. Fame) (3:47)
 Сонин сон (6:38)
 Дайвер (7:23)
 Відчувай (4:42)
 Воин (4:11)
 Море (4:42)
 Тёплая (feat. Анна Чайковская) (3:35)
 Всё равно (3:06)
 Ни одной (5:33)

Ссылки 
 презентация альбома "Дайвер" в Минске
 Презентации в Санкт-Петербурге, 10 марта 2010
 SunSay – альбом Дайвер, город Николаев!

Альбомы Украины
Альбомы SunSay